Plusieurs marbres, de par le monde, adoptent une couleur verte :
 le marbre vert de Prato ;
 le marbre vert de Maurin ;
 le marbre de Campan.
Matériau de sculpture